Adham Ikromov (1968-) est un homme politique ouzbek, ministre de la santé entre 2009 et 2012, puis entre 2016 et 2017.
 Akmal Ikromov (1898-1938) est un homme politique ouzbek, premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Ouzbékistan de 1929 à 1937.
 Muzrob Ikromov (1973-) est un homme politique ouzbek, ministre de la justice depuis 2015.